Милк (Milk):
 Милк, Харви (1930—1978) — американский общественный деятель;
 Милк — река в США и Канаде, приток реки Миссури.

См. также 
 Харви Милк (значения)
 Milk Inc.
 Milk and Honey
 Milky Way